(litt. « Dans les bois » en anglais) peut faire référence à :
 Into the Woods (1986), comédie musicale américaine de Stephen Sondheim et James Lapine ;
 Into the Woods (2014), film musical américain réalisé par Rob Marshall, adapté de la comédie musicale précédente ;
 Into the Woods, titre original de l'épisode Par amour (2000) de la série américaine Buffy contre les vampires.